

Куликово — присілок, Білозерський район, Курганська область
 Куликово — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Куликово — село, Дмитровський міський округ, Московська область
 Куликово — село, Краснослободський район, Мордовія
 Куликово — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Куликово — село, Ребріхинський район, Алтайський край
 Куликово — село, Тальменський район, Алтайський край
 Куликово — село, Теньгушевський район, Мордовія
 Куликово — село, Торбеєвський район, Мордовія
 Куликово — присілок, Шарканський район, Удмуртія
 Куликово — присілок, Шуміхинський округ, Курганська область
 Куликово — присілок, Щучанський район, Курганська область

Див. також 
Куликове

ru:Куликово